Altdorf er navnet på flere forskellige steder:
 Altdorf - hovedstad i Uri, Schweiz
 Altdorf, Niederbayern - købstad i Bayern, Tyskland
 Altdorf, Böblingen - kommune i Baden-Württemberg, Tyskland